Серебряко́в () — русская фамилия.

Известные носители 

 
 
 Серебряков, Андрей Михайлович (1913—1942) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 Серебряков, Аполлон Алексеевич (1811—1895) — инженер-генерал, член совета Министерства путей сообщения.
 
 Серебряков, Валерий Алексеевич (1939—2019) — советский и российский артист цирка.
 Серебряков, Василий Алексеевич (1810—1886) — художник, академик ИАХ.
 
 Серебряков, Вячеслав Михайлович (1944—2017) — советский и российский художник и педагог.
 Серебряков, Гавриил Иванович (около 1745—около 1818) — русский живописец-баталист.
 Серебряков, Геннадий Викторович (1937—1996) — советский поэт.
 Серебряков, Дмитрий Георгиевич (1939—2015) — советский и российский телеоператор, лауреат Государственной премии СССР.
 
 Серебряков, Игорь Дмитриевич (1917—1998) — советский индолог и санскритолог.
 
 Серебряков, Лазарь Маркович (1792—1862) — адмирал российского флота, участник Крымской войны.
 Серебряков, Леонид Петрович (1887—1937) — советский партийный, государственный и военный деятель.
 
 
 Серебряков, Павел Алексеевич (1909―1977) — советский пианист, ректор Ленинградской консерватории.
 
 
 Серебряков, Фёдор Иванович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Серебряков, Эдуард Прокофьевич (1938—2014) — советский и российский химик.
 Серебряков, Юрий Павлович (1939—2016) — советский и российский дирижёр.



См. также 
 
 
 Серебряковский
 Исаакян-Серебряков
 Серебряков переулок